peut désigner :

 , une marque utilisée par l'entreprise belge VDI pour commercialiser des jeux vidéo notamment sur Atari 2600 ;
 Home Vision, une console utilisant la même marque, par VDI (construite à Taïwan par Gem International Corporation).